Proba masculină de gimnastică individual compus de la Jocurile Olimpice de vară din 2020 a avut loc în perioada 24-28 iulie 2021 la Ariake Gymnastics Centre. La runda de calificare au participat aproximativ 70 de gimnaste din 35 de țări.

Program
<small>Orele sunt ora Japoniei (UTC+9)</small>

Rezultate

Calificări
Gimnaștii care s-au clasat în primele douăzeci și patru de locuri s-au calificat în runda finală. În cazul în care mai mult de doi gimnaști din aceiași tara se aflau în primele douăzeci și patru de locuri, numai primii doi clasați dintre ei s-au calificat în runda finală, iar ceilalți au fost excluși, următorul gimnast cel mai bine clasat calificându-se în schimb finală.

 Rezerve
Rezervele pentru proba de individual compus au fost:
 
 
 
 

Doar doi gimnaști din fiecare țară au putut avansa în finală. Gimnaștii care nu s-au calificat în finală din cauza cotei de reprezentare națională, dar au avut un scor suficient de mare pentru a concura în finală, au fost:
 
 David Belyavskiy (COR)

Finala
Sursa

Referințe

Gimnastică la Jocurile Olimpice de vară din 2020